

Geografia 
Esistono due comuni francesi con questo nome

 Vinay – Isère
 Vinay – Marna

Persone 
 Ramón Vinay, tenore cileno
 Tullio Vinay, politico italiano